Benjamin Brown peut désigner :
 Benjamin Gratz Brown (1826-1885), politicien américain, Gouverneur du Missouri ;
 Benjamin Brown (1953-1996), athlète américain.